Нестрой () — фамилия.

Известные носители 
 Нестрой, Иоганн (1801—1862) — австрийский драматург-комедиограф, комедийный актёр, оперный певец.
  (род. 1979) — австрийский кинооператор, лауреат Немецкой кинопремии (2016).
  (род. 1938) — немецкий дипломат, посол Германии в Республике Конго (1979—1982), Коста-Рике (1985—1989), Малайзии (1994—1998) и Намибии (1998—2003).